Die Lakeside World Professional Darts Championship 2005 war die 28. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 1. bis zum 9. Januar 2005 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war Andy Fordham.  Er schied gleich in der 1. Runde gegen den an Nummer 8 gesetzten Niederländer Vincent van der Voort aus. Seinen 4. WM-Titel gewann Raymond van Barneveld. Im Finale gewann er klar mit 6:2 gegen Martin Adams.

Bei den Damen gewann Trina Gulliver, die ihren 5. WM-Titel in Folge gewinnen konnte und im Finale erneut gegen Francis Hoenselaar gewann.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 8 Spieler gesetzt waren.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass ebenfalls im Best-of-5-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden auch im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 9. Januar 2005 im Best-of-11-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Mike Veitch
  Gary Anderson
  Shaun Greatbatch
  Andy Fordham
  Tony Eccles
  Tony David
  Gary Robson
  John Walton
  Dave Routledge
  Rick Hofstra
  Robert Thornton
  Martin Atkins
  John Kuczynski
  Robert Wagner
  Jarkko Komula
  Davy Richardson
  John Henderson
  Stephen Bunting
  Marko Kantele
  Simon Whitlock
  Tony Martin
  Wayne Warren
  André Brantjes
  Co Stompé

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spielerinnen teil. Die vier bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von vier weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Karin Krappen
  Anne Kirk
  Sue Edwards
  Tarja Salminen

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2005
Dartwettbewerb in Frimley Green